

Mythologie grecque 

 Silène, demi-dieu, père adoptif et précepteur de Dionysos.
 Silène, sorte de satyre qui accompagne le demi-dieu Silène.

Faune 

 Silène, papillon de la famille des nymphalidés.
 Silène, macaque de l'Inde méridionale.

Flore 

 Silène, plante de la famille des Caryophyllacées.

Chimie 
 Le silène, groupe fonctionnel du silicium.

Toponymie
 Silcha (ou Silène) ville antique citée par Jacques de Voragine dans La Légende dorée, à propos de saint Georges de Lydda

Autres 
 Silène, boîte d'apothicaire cylindrique ou rectangulaire en bois peint servant à la conservation de drogues. Pièces rares, ces boîtes ont sur leur face visible un cartouche désignant le nom du simple. Elles portaient au Moyen Âge le nom de laie ou laye, par analogie avec la boîte qui renferme les soupapes de l'orgue.

Notes et références 

